Натуральне число 2047
 2047 рік до нашої ери
 2047 рік нашої ери